De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1983 bij de mannen werden voor de 82e keer gehouden. De Fransman Yannick Noah won het toernooi door in de finale de Zweed Mats Wilander met 6-2, 7-5 en 7-6 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Jimmy Connors (kwartfinale)
  John McEnroe (kwartfinale)
  Ivan Lendl (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Mats Wilander (finale)
  Yannick Noah (winnaar)
  José Luis Clerc (tweede ronde)
  José Higueras (halve finale)

  Vitas Gerulaitis (eerste ronde)
  Eliot Teltscher (vierde ronde)
  Jimmy Arias (vierde ronde)
  Brian Gottfried (vierde ronde)
  Wojtek Fibak (eerste ronde)
  Henrik Sundström (vierde ronde)
  Tomáš Šmíd (tweede ronde)
  Andrés Gómez (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1983
Roland Garros